Corebo – nome proprio di persona italiano maschile
 Corebo – personaggio della mitologia greca
 Corebo – altro personaggio mitologico, presente nell'Eneide
 Corebo di Elide – atleta greco antico
 Corebo – architetto greco del V secolo a.C. che avrebbe progettato il tempio di Demetra a Eleusi